Врдоляк () — южнославянская фамилия, часто встречающаяся в Хорватии.

Известные носители 
 Врдоляк, Антун (род. 1931) — хорватский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, политик.
 Врдоляк, Иван (род. 1972) — хорватский политик.
 Врдоляк-Ранилович, Ивана (известна под псевдонимом Ванна; род. 1970) — хорватская певица.
 Врдоляк, Ивица (род. 1983) — хорватский футболист.